Crookston est un toponyme faisant référence à :

Toponyme
 Crookston (Écosse), en Écosse (le Crookston original),
 Crookston (Minnesota), dans le Minnesota aux États-Unis,
 Crookston (Nebraska), dans le Nebraska aux États-Unis,
 University of Minnesota Crookston
 Crookston, Auckland, en Nouvelle-Zélande (mo drank)
 Crookston dans la région de west Otago dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Homonymie de toponyme